Делірій — змінений стан свідомості зі зниженням здатності зосередити увагу, порушеним сприйняттям і мисленням

Музика 
 Delirium — третій студійний альбом британської поп-співачки Еллі Голдінг, який вийшов 2015.
 Delirium — восьмий студійний альбом італійського готичного альт-метал-гурту Lacuna Coil 2016 року.

Кіно 
 Delirium — фільм українського режисера Ігоря Подольчака (2012, Україна, Чехія).